Zbojnícke pleso je část pojmenování celkem pěti ples ve Veľké Studené dolině ve Vysokých Tatrách na Slovensku:
 Nižné Zbojnícke pleso
 Prostredné Zbojnícke pleso
 Vyšné Zbojnícke pleso
 Malé Zbojnícke pleso
 Zbojnícke Ľadové pleso